Де́львиг — фамилия. Известные носители:
 
 Дельвиг, Анатолий Александрович (1875—1936) — статский советник, управляющий Тульской казённой палатой.
 Дельвиг, Андрей Иванович (1813—1887) — инженер путей сообщения, начальник Московских водопроводов, генерал-лейтенант, сенатор.
 Дельвиг, Антон Антонович (1773—1828) — генерал-майор, Георгиевский кавалер.
 Дельвиг, Антон Антонович (1798—1831) — русский поэт, литературный критик, журналист; друг и одноклассник А. С. Пушкина.
 Дельвиг, Вилим Иванович — подполковник, Георгиевский кавалер.
 Дельвиг, Карл Борисович (1739—1791) — генерал-поручик, обер-комендант Выборгской крепости.
 Дельвиг, Николай Иванович (1814—1870) — барон, генерал-лейтенант, участник Кавказских походов и Крымской войны.
 Дельвиг, Сергей Николаевич (1866—1945) — русский генерал-лейтенант, украинский генерал-полковник, артиллерист.